O condado de Abadã () se localiza na província de Cuzistão, no Irã, tendo como sua capital a cidade homônima.

No censo de 2006, a população do condado era de  habitantes, em  famílias, e o condado está dividido em dois distritos: o distrito central e o distrito de Arvandkenar, e também possui duas cidades: Abadã e Arvandkenar.

Condados do Irã